Я́ков Григо́рьевич Кре́йзер (22 октября (4 ноября) 1905, Воронеж — 29 ноября 1969, Москва) — советский военачальник, генерал армии (1962), Герой Советского Союза (1941). Член ЦРК КПСС (1961—1966)

Биография 
Родился 22 октября (4 ноября) 1905 года в Воронеже в семье мелкого торговца. По национальности — еврей. После окончания гимназии поступил на курсы рабочих по строительно-дорожному делу. По окончании курсов недолго работал десятником-стажёром в Комитете государственных сооружений.

В Красной Армии с февраля 1921 года. В 1922 году добровольцем поступил в 22-ю пехотную школу. Будучи курсантом пехотной школы, участвовал в боях с крестьянскими повстанческими отрядами И. С. Колесникова в Воронежской губернии.

По окончании пехотной школы в январе 1923 года Я. Г. Крейзер был назначен в 144-й стрелковый полк. Сначала командиром отделения, затем взвода, а потом и командиром роты. В январе 1924 года был назначен начальником караульной команды по охране Павловского Центрального артиллерийского склада.

В ноябре 1925 года переведён командиром взвода в Павлово-Посадскую местную отдельную стрелковую роту. В этой должности он вступил в члены ВКП(б).

В ноябре 1927 года был переведён командиром взвода в 18-ю отдельную стрелковую роту. В январе 1928 года был переведён командиром взвода в 3-й стрелковый полк 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии. В феврале 1929 года был назначен командиром роты. С 1930 года дивизия была переведена на кадровую основу, полностью укомплектована личным составом по нормам военного времени и занималась интенсивной боевой подготовкой. Она участвовала во множестве экспериментальных учений, одной из первых осваивала новую по тем временам военную технику, главным образом на полигоне в Алабино.

В 1931 году Я. Г. Крейзер окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования командирского состава РККА «Выстрел» имени Комминтерна, был назначен сначала командиром учебного батальона, а затем командиром полковой школы.

Летом 1936 года в Алабинских лагерях в присутствии двух маршалов — заместителя народного комиссара обороны М. Н. Тухачевского и начальника Генерального штаба А. И. Егорова — участвовал в батальонном тактическом учении, выстроенном по личному замыслу Тухачевского. В нём командовал батальоном в наступательном учебном бою. Его действия были признаны образцовыми. На материале этого учения в июле и августе 1936 года М. Н. Тухачевский опубликовал в «Красной звезде» две статьи под общим заголовком «Батальон в наступлении (задача первая и задача вторая)», в которых высказал ряд новых требований к ведению глубокого боя. По мнению Тухачевского, майор Крейзер показал себя пытливым, мыслящим, перспективным командиром.

16 августа 1936 года в газетах было опубликовано Постановление ЦИК СССР о награждении орденами ряда отличников боевой и политической подготовки РККА. Командир учебного батальона майор Крейзер Я. Г. этим постановлением был удостоен ордена Ленина.

В июле 1937 года Я. Г. Крейзер назначен помощником командира 1-го стрелкового полка этой же дивизии. В апреле 1938 года Я. Г. Крейзер назначен временно исполняющим должность командира 356-го стрелкового полка 1-й Московской стрелковой дивизии.

С января по август 1939 года Я. Г. Крейзер служит командиром 84-й Тульской стрелковой дивизии Московского военного округа. С августа 1939 по март 1941 года — командир 172-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа, затем на учёбе. В мае 1941 года окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе и назначен на должность командира 1-й Московской Пролетарской дивизии.

20 июня 1941 года 1-я Московская Пролетарская дивизия провела в Алабинских лагерях очередное тактическое учение. Подведение его итогов было назначено на вторник. Но в понедельник вечером полкам пришлось спешно возвращаться в столицу: началась война.

После начала войны дивизия была переименована в 1-ю Московскую мотострелковую дивизию и передана в состав войск 20-й армии Западного фронта.

Боевой путь

Оборона на линии Борисов — Орша 

В начале июля 1941 года в районе города Борисова 1-я мотострелковая дивизия методом подвижной обороны более десяти дней сдерживала продвижение 18-й танковой дивизии вермахта вдоль автострады Минск — Москва. За это время войска второго стратегического эшелона РККА успели занять оборону по Днепру.

11 июля пришёл приказ вывести 1-ю мотострелковую дивизию из боя, однако уже на следующий день дивизию направили на ликвидацию немецкого плацдарма, захваченного на Днепре. 12 июля Крейзер был ранен и эвакуирован.

В своей книге «Воспоминания и размышления» Г. К. Жуков так пишет о полковнике Крейзере Якове Григорьевиче: «На реке Березина наши войска особенно упорно дрались в районе города Борисова, где сражалось Борисовское танковое училище, руководимое дивизионным комиссаром И. З. Сусайковым. К этому времени туда подошла 1-я Московская мотострелковая дивизия под командованием генерал-майора Я. Г. Крейзера. Московская дивизия была укомплектована по штатам военного времени, хорошо подготовлена и имела на вооружении танки Т-34. Генералу Я. Г. Крейзеру, подчинившему себе Борисовское танковое училище, удалось задержать усиленную 18-ю танковую дивизию противника более чем на двое суток. Это тогда имело важное значение. В этих сражениях генерал Я. Г. Крейзер блестяще показал себя».

Командовавший в то время немецкой 2-й танковой группой генерал Гудериан в своих воспоминаниях так отзывается об этом бое: «18-я танковая дивизия получила достаточно полное представление о силе русских, ибо они впервые применили свои танки Т-34, против которых наши пушки в то время были слишком слабы».

Дивизия Крейзера на двое суток задержала немецкий танковый корпус, уничтожила десятки танков и бронетранспортёров, сбила двенадцать самолётов, истребила свыше тысячи гитлеровцев. А потом ещё двенадцать дней не давала возможности немецкому танковому корпусу развить стремительное наступление вдоль автострады Минск — Москва. За это время советские войска успели подтянуться и занять оборону по Днепру.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» Я. Г. Крейзеру было присвоено звание Героя Советского Союза.

Судьба 1-й Московской сд 

 12—14.07.1941 — ведёт бои с противником в районе Орши, к 14.07.1941 оказывается полностью в окружении. В боях под городом Орша Я. Г. Крейзер обеспечил ведение успешных боевых действий на главном направлении армии. Своим личным участием в бою и бесстрашием вдохновлял воинов.
 25—30.07.1941 — прикрывает отход 61-го стрелкового корпуса, продолжает попытки выйти из окружения, к 30.07.1941 практически полностью уничтожена в районе Могилёва и Смоленска. Сам Крейзер Я. Г. был ранен и отправлен в Москву.

Дальнейшее участие в войне 
7 августа 1941 года полковнику Крейзеру Я. Г. присвоено звание генерал-майора и уже 25 августа 1941 года он назначен командующим 3-й армией Брянского фронта (затем передана в состав Юго-Западного фронта), во главе которой участвовал в Смоленском сражении и в Московской оборонительной операции. В начале битвы за Москву войска 3-й армии (почти 100 000 человек) оказались в Брянском котле и по приказу Ставки ВГК с 7 октября прорывались к своим, отвлекая на себя большие силы (до двух дивизий) 2-й немецкой танковой группы генерала Гудериана, с 23 по 28 октября из окружения прорвались около 10 000 человек. Войска сразу занимали линию обороны, пополняясь и восстанавливаясь непосредственно в ходе боёв (резервов у советского командования для восстановления этого участка фронта не было).

В начале контрнаступления советских войск под Москвой, с 3 декабря 1941 года, практически разгромленная месяц назад армия генерала Крейзера участвовала в Елецкой наступательной операции. 13 декабря 1941 года был отозван на учёбу в Москву, а в феврале 1942 года уже окончил ускоренный курс Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова.

После окончания академии был назначен заместителем командующего 57-й армией Южного фронта, в мае 1942 года с армией попал в Харьковский котёл и после гибели командарма К. П. Подласа сумел вывести из окружения часть бойцов армии. С сентября 1942 года назначен командующим 1-й резервной армией, которая в октябре была переименована во 2-ю гвардейскую армию. До ноября генерал Крейзер командовал этой армией, а когда перед отправкой на фронт армию принял новый командующий Р. Я. Малиновский, Крейзер был оставлен его заместителем. Вскоре был второй раз ранен в боях южнее Сталинграда. После излечения в феврале 1943 года — командующий 2-й гвардейской армией Южного фронта. (По мнению автора книги «Генерал Крейзер: Историко-биографическое исследование» второе ранение было получено ранее, в апреле 1942 г. в период наступательных боев 57-й армии на Харьковском направлении. В период Сталинградской битвы генерал Крейзер не выбывал из строя, что подтверждается текстом наградного листа ордена Суворова 2 ст., где описано участие Якова Григорьевича в боях 2-й гвардейской армии под Сталинградом с декабря 1942 г. по начало февраля 1943 г. Наградной лист подписан 9 февраля 1943 г. Р. Я. Малиновским и Н. С. Хрущёвым).

Во главе армии участвовал в Миусской фронтовой наступательной операции 17 июля — 2 августа 1943 года, в которой войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Ф. И. Толбухина имели задачу сковать, а при благоприятных условиях во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта разгромить донбасскую группировку гитлеровцев, не допустив переброску её сил в район Курского выступа, где шли решающие сражения Курской битвы. На первом этапе наступления советским войскам предстояло форсировать реку Миуса и прорвать долговременную глубоко эшелонированную оборону противника, состоявшую из нескольких рубежей (Миус-фронт). Первая полоса обороны располагалась на глубину до 21 километра, общая глубина обороны составляла 40—50 километров. Сражение с первых часов приняло тяжелый характер. К вечеру первого дня наступления был захвачен плацдарм, немцы выбиты из ряда передовых рубежей и для развития успеха Толбухин ввёл в бой свой фронтовой резерв 2-ю гвардейскую армию генерала Я. Г. Крейзера. Однако развить успех не удалось, в том числе и потому, что немецкое командование сразу ввело в бой большие силы авиации, которая эшелонами бомбила наступающие войска и подходящие к месту сражения резервы и переправляющиеся на плацдарм части армии Крейзера. Её войска понесли большие потери ещё до вступления в бой, что сказалось на дальнейших действиях армии — переломить ход сражения в пользу советской стороны командованию Южного фронта не удалось. В ответ немцы тоже вводили в бой свои резервы, а 30 июля 1943 года противник нанёс сильный контрудар, потеснив части 5-й ударной армии, 28-й армии и 2-й гвардейской армии. Вечером этого дня Я. Г. Крейзер был отстранён от командования армией. Через три дня, 2 августа 1943 года, операция была прекращена, советские войска выведены с Миусского плацдарма.

2 августа 1943 года генерал-лейтенант Крейзер был назначен командующим 51-й армией в составе Южного фронта (с 20 октября 1943 года — 4-й Украинский фронт), во главе которой провоевал до конца войны. 51-я армия отличилась при освобождении Донбасса и Крыма, после завершения освобождения которого армию перебросили на северный участок советско-германского фронта, где она сражалась на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. 51-я армия под его командованием участвовала в Донбасской, Мелитопольской, Крымской, Шяуляйской, Рижской, Мемельской, Курляндской наступательных операциях. Участвовал в боях за освобождение Донбасса, при прорыве противника на Перекопском перешейке, за овладение городами Новочеркасск, Мелитополь, Симферополь, Севастополь, Шяуляй, Елгава.

В годы войны генерал Крейзер был членом президиума Еврейского Антифашистского комитета.

После войны 

В июле 1945 года Я. Г. Крейзеру присвоено звание генерал-полковника. С июля 1945 года назначен командующим 45-й армией Тбилисского и Закавказского военных округов. С апреля 1946 года — командующий 7-й гвардейской армией Закавказского военного округа. В апреле 1948 года поступил, а в апреле 1949 года окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В апреле 1949 года назначен командующим 38-й армией Прикарпатского военного округа.

В 1953 году, во время «дела врачей», будучи вызванным в ЦК КПСС, Я. Г. Крейзер наотрез отказался подписать так называемое «Письмо представителей еврейской общественности», требующее смертной казни для арестованных врачей-евреев.

Командовал войсками Южно-Уральского (июнь 1955 — январь 1958), Забайкальского (январь 1958 — июнь 1960), Уральского (июнь 1960 — июль 1961) и Дальневосточного (июль 1961 — ноябрь 1963) военных округов.

В июле 1962 года Я. Г. Крейзеру присвоено звание генерала армии. В ноябре 1963 — мае 1969 годов — начальник Высших офицерских курсов «Выстрел». С июля 1969 года в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР с 1962 по 1966 год (от Дальневосточного избирательного округа № 6). Член Центральной ревизионной комиссии КПСС с 1961 по 1966 год.

Скончался 29 ноября 1969 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Прочие факты 
В фильме И. А. Савченко «Третий удар» (1948) в роли генерала Я. Крейзера снялся И. Переверзев.

Воинские звания 
 майор (24.12.1935)
 полковник (29.11.1938)
 генерал-майор (7.08.1941)
 генерал-лейтенант (14.02.1943)
 генерал-полковник (2.07.1945)
 генерал армии (27.04.1962)

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (звание присвоено 22.07.1941, вручена медаль «Золотая Звезда» № 561);
 пять орденов Ленина (16.08.1936, 22.07.1941, 6.05.1945, 03.11.1955, 04.11.1965);
 четыре ордена Красного Знамени (03.11.1944, 09.12.1944, 20.06.1951, 22.02.1968);
 орден Суворова I степени (16.05.1944);
 орден Суворова II степени (14.02.1943);
 орден Кутузова I степени (17.09.1943);
 орден Богдана Хмельницкого I степени (19.03.1944);
 медали СССР;
 «Почётный гражданин Мелитополя»;
награды иностранных государств
 Медаль «20 лет Болгарской народной армии» (Болгария, 22.08.1964).

В воспоминаниях современников 
…Крейзер с первых дней войны находился в боях, командуя различными общевойсковыми объединениями. 51-ю армию, которая передавалась нам из резерва Ставки, Крейзер возглавлял уже почти год и заслуженно считался одним из самых опытных и проверенных в боях командармов. Мне он очень нравился своей настойчивостью в достижении цели, оптимизмом и умением быстро ориентироваться в сложной обстановке.

Воспоминания 

 Я. Г. Крейзер. В боях между Березиной и Днепром. // «Военно-исторический журнал». — 1966. — № 6. — С.58-65.

Память 
 Именем генерала Крейзера названы улицы в Воронеже, Севастополе и Симферополе.
 С 2021 его имя носит улица в Ашдоде и «Площадь Победы памяти генерала Якова Крейзера» в Лоде (обе в Израиле). С того же года в Израиле проходит неделя памяти Крейзера.

Примечания

Литература 
 
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период: Справочные материалы (1945—1975 гг.). — Т. 1. — Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2013. — С. 143—145. — ISBN 978-601-7378-16-5.
 Шапиро Г. С. Генерал армии Яков Григорьевич Крейзер: Биографический очерк. — —Тель-Авив, 1993. — 56 с.
 Майоров М. В., Польшаков Г. Н. Ефремовские страницы биографии Героя Советского Союза Я. Г. Крейзера // М. В. Майоров. Жизнь в шкаТУЛке: биографии необычных туляков. — М.: Минувшее, 2020. — С. 103—108.
 Богомолов В. А. О боевом пути 172-й стрелковой дивизии. — Тула: СвамиЯ, 2019. — 208 с.
 Энгельс А. С. Генерал Крейзер: Историко-биографическое исследование. — Воронеж: Кварта, 2021. — 470 с. — ISBN 978-5-89609-679-5.

Ссылки 
 Крейзер Яков Григорьевич на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 Его взрастило Алабино. К 100-летию со дня рождения Я. Г. Крейзера.
 Яков Крейзер. Забытый генерал.
 Яков Крейзер — Яд ва-Шем
 Генерал Крейзер: Историко-биографическое исследование.

Депутаты Совета Национальностей от РСФСР
Командующие войсками Дальневосточного военного округа
Командующие Южно-Уральским военным округом
Командующие Уральским военным округом
Еврейский антифашистский комитет
Выпускники курсов «Выстрел»
Начальники курсов «Выстрел»
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники битвы за Москву
Участники Сталинградской битвы
Депутаты Совета Национальностей 6-го созыва
Почётные граждане Мелитополя
Деятели еврейских общественных организаций
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище